Tender Son: The Frankenstein Project (Szelíd teremtés: A Frankenstein-terv) è un film del 2010 diretto da Kornél Mundruczó.

Trama

Collegamenti esterni
 

Film drammatici